Натуральне число 1755
 1755 рік до нашої ери
 1755 рік нашої ери